Sassnick ist der Familienname von:

 Georg Sassnick (1858–1922), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Siegfried Saßnick (1903–1971), Königsberger Architekt
 Walter Sassnick (1895–1955), deutscher Journalist und Politiker (SPD)